Santa Elena (Entre Ríos), een plaats in de Argentijnse provincie Entre Riós
Santa Elena (Belize), een gemeente in Belize
Santa Elena (Chili), een buurt in Santiago (Chili)
Santa Elena (Colombia), een dorp in de buurt van Medellín
Santa Elena (provincie), een provincie van Ecuador
Santa Elena (Ecuador), een stad in Ecuador
Santa Elena (El Salvador), een gemeente in het Salvadoraanse departement Usulután
Santa Elena (Camarines Norte), een gemeente in de Filipijnse provincie Camarines Norte
Santa Elena (Florida), een 16e-eeuwse Spaanse kolonie
Santa Elena (Honduras), een gemeente in het Hondurese departement La Paz
Santa Elena (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Jaén
Santa Elena de Jamuz, een gemeente in de Spaanse provincie León
Santa Elena (Virú), Peruaanse kustplaats bij Trujillo

Zie ook
 Sant'Elena (doorverwijspagina)
 Santa Helena (doorverwijspagina)